Transbordadora Austral Broom S.A. est une compagnie de transport maritime chilienne. Elle navigue le détroit de Magellan ainsi que les fjords et détroits de la Patagonie depuis 1968 afin de relier la Terre de Feu, l'île Navarino et le cap Horn. La compagnie possède et opère également le MV Melinka qui est un traversier dans la région de Porvenir.

Notes et références 

Transport fluvial et maritime
Terre de Feu
Détroit de Magellan
Transport au Chili
Compagnie maritime
Entreprise de transport
Entreprise ayant son siège au Chili